Чабле има више значења:

 Чабле (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Чабле (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику